O termo Clinton pode designar um grande número de lugares e personalidades.

Personalidades
Bill Clinton - 42º presidente dos Estados Unidos.
Hillary Clinton - ex-primeira dama, senadora e secretária de estado dos Estados Unidos.
Clinton Kelly, estilista e apresentador.

Lugares

Canadá
Clinton (Alberta)
Clinton (Colúmbia Britânica)
Clinton (Ontário)

Nova Zelândia
Clinton (Nova Zelândia)

Estados Unidos
Clinton (Arkansas)
Clinton (Connecticut)
Clinton (Illinois)
Clinton (Indiana)
Clinton (Iowa)
Clinton (Kentucky)
Clinton (Luisiana)
Clinton (Maine)
Clinton (Maryland)
Clinton (Massachusetts)
Clinton (Michigan)
Clinton (Minnesota)
Clinton (Mississippi)
Clinton (Missouri)
Clinton (Montana)
Clinton (Nebraska)
Clinton (Nova Jérsei)
Clinton (Nova Iorque)
Clinton (Carolina do Norte)
Clinton (Ohio)
Clinton (Oklahoma)
Clinton (Carolina do Sul)
Clinton (Tennessee)
Clinton (Utah)
Clinton (Washington) 
Clinton (Wisconsin)

Bairros 
Hell's Kitchen (localidade), também conhecido como Clinton ou Midtown West, bairro de Manhattan.

Desambiguação